Cristian Scaroni (né en 1997), coureur cycliste italien
Paolo Scaroni (né en 1946), chef d'entreprise italien
Susannah Scaroni (née en 1991), athlète handisport italienne